Kurt Benesch (1926-2008), écrivain autrichien
 Otto Benesch (1896-1964), historien de l'art autrichien